Hackberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hackberry Township (Kansas)
 Hackberry Township (Garfield County, Oklahoma)
 Hackberry Township (Texas County, Oklahoma)